Yam o YAM puede referirse a:

 Yam, dios menor de la mitología levantina que fue "exportado" a la mitología egipcia durante el Imperio Nuevo. No confundir con Yama, un dios hindú.
 Yam o Ñame, nombre común para muchas especies del género Dioscorea.
 Yam, una red de correos usada en el imperio mongol y luego en Rusia.

Geografía 
 Yam, nombre egipcio de un territorio situado en la Nubia meridional.

Siglas 
 YAM o Yellowstone Art Museum, museo de arte contemporáneo en Billings (Montana).
 YAM, Código de aeropuertos de IATA para el aeropuerto civil de Sault Sainte Marie (Ontario) (Canadá).
 YAM (Yet Another Mailer), un cliente de correo electrónico para AmigaOS y otros sistemas operativos.